HMS Altair är namnet som tre fartyg har haft i svenska flottan:

, 1:a klass torpedbåt sjösatt år 1909.
, torpedbåt sjösatt år 1956.
, skolfartyg sjösatt år 2007.

Se även
Altair

Referenser